Зозулинцы () — село,
Зозулинский сельский совет,
Залещицкий район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122084001. Население по переписи 2001 года составляло 1141 человек.

Является административным центром Зозулинского сельского совета, в который, кроме того, входит село 
Виноградное.

Географическое положение 
Село Зозулинцы находится на левом берегу реки Днестр,
выше по течению на расстоянии в 3,5 км расположено село Виноградное,
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Синьков,
на противоположном берегу — село Дорошовцы (Заставновский район).

История 
 1532 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дом культуры.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания